

Kobiety

Reprezentacje

Round Robin

Sesja 1.

Sesja 2.

Sesja 3.

Sesja 4.

Sesja 5.

Tie-breaker 
Austriaczki, Finki i Włoszki po Round Robin miały taki sami bilans wygranych i przegranych meczów, także biorąc pod uwagę małą tabelę złożoną tylko z tych reprezentacji. W tej sytuacji te 3 zespoły rozegrały ze sobą kolejną rundę każdy z każdym.

Finki awansowały do grupy A i zakwalifikowały się do Mistrzostw Świata 1992, Austriaczki o awans do grupy A i MŚ walczyły przeciwko 6. drużynie grupy A. Mecz Austria-Szwajcaria zakończył się wynikiem 4:7.

Klasyfikacja końcowa 

Uwzględnia mecz barażowy Austria-Szwajcaria

Mężczyźni

Reprezentacje

Round Robin

Sesja 1.

Sesja 2.

Sesja 3.

Sesja 4.

Sesja 5.

Play-off

Tie-breaker

Finał 

Zwycięzca rozgrywek grupy B kwalifikował się do Mistrzostw Świata 1992. Drużyna zajmująca 2. miejsce musiała rozegrać mecz barażowy z 6. zespołem grupy A - spotkanie między Anglią a Danią zakończyło się wynikiem 8:7.

Klasyfikacja końcowa 

Uwzględnia mecz barażowy Anglia-Dania

Bibliografia 
 
 
 Turniej na stronach Europejskiej Federacji Curlingu

1991
1991 w curlingu
Zawody sportowe w Chamonix-Mont-Blanc
1991 we Francji
Curling we Francji